Conzen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Conzen (1913–2006), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Hanns Conzen (1918–2010), deutscher Architekt, von 1965 bis 1979 Bürgermeister in Hürth